Табора может означать:
 Табора () — город в Танзании.
 Табора () — область в Танзании.
 Табора () — село в Оргеевском районе Молдавии.
 (721) Табора — астероид, открытый в 1911 году.

См. также 
 Табор